Gérard Chauvy (1952), journaliste français ;
 Irène Chauvy (1954), écrivaine française ;
 Laurence Chauvy (1959), écrivaine et journaliste suisse.